

Піттсвілл — місто, штат Меріленд
 Піттсвілл — місто, штат Вісконсин